Ураган Патрисия () — сильнейший тропический циклон в Западном полушарии Земли за всю историю наблюдений. Сформировался в середине октября 2015 года. 23 октября ураган пятой категории разрушительности по шкале Саффира — Симпсона дошёл до тихоокеанского побережья Мексики и обрушился на штат Халиско. Сила ветра внутри урагана на суше достигала 325 км/час, с отдельными порывами до 400 км/час.

Глава Национальной комиссии по водным ресурсам Мексики Роберто Рамирес де ла Парра заявил, что «ураган стал самым мощным из всех, которые когда-либо появлялись над Тихим океаном рядом с Мексикой с момента начала наблюдений, то есть, с 1959 года». Ураган «Патрисия» нанёс ущерб имуществу примерно 10 тыс. чел., повреждено более 3 тыс. домов.

Примечания 

2015 год в метеорологии
2015 год в Мексике
Тихоокеанские ураганы 2015 года
Патрисия